

Geografia
 Lappi – comune finlandese situato nella regione del Satakunta

Persone
 Arttu Lappi – ex saltatore con gli sci finlandese
 Esapekka Lappi – pilota di rally finlandese
 Pietro Lappi – compositore italiano
 Rosa Lappi-Seppälä – allenatrice di calcio, giocatrice di calcio a 5 ed ex calciatrice finlandese